Kist steht für

 Kist, Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern
 Kist (Familienname), deutscher Familienname
 Kist (Werkzeug), Bezeichnung eines Werkzeuges im Salinenbetrieb

Siehe auch:

 Verwaltungsgemeinschaft Kist